Ма́рлос Роме́ро Бонфи́м  (; 7 июня 1988, Сан-Жозе-дус-Пиньяйс, Бразилия) — украинский и бразильский футболист, атакующий полузащитник. Играл за сборную Украины.

Клубная карьера 

Марлос начал свой футбольный путь в школе бразильской «Коритибы». В 2006 году, когда ему было 18 лет, Марлос дебютировал в составе футбольного клуба «Коритиба», в течение своего первого сезона, он сыграл 33 игры и забил 4 мяча.

В июне 2009 года Марлос перешёл в стан шестикратного чемпиона Бразилии ФК «Сан-Паулу», с которым по итогам сезона завоюет третье место. После «бронзового» сезона у «трёхцветных» произойдёт спад и следующие два года команда останется без призовых мест в бразильской Серии А.

11 января 2012 года подписал пятилетний контракт с харьковским «Металлистом». Сумма трансфера составила примерно 5 миллионов долларов (по некоторым данным более 9 миллионов долларов). 23 февраля 2012 года Марлос забил свой первый гол за «Металлист» в матче Лиги Европы против австрийского «Ред Булла». Этот матч закончился победой «Металлиста» со счётом 4-1 и позволил команде пройти в следующий раунд. В харьковском клубе Марлос наряду с другими бразильцами команды, займёт одно из лидерских мест, определяя игру в центре поля.

4 июля 2014 года Ромеро подписал пятилетний контракт с донецким «Шахтёром».

В рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги розыгрыша 2016/17 Марлос провёл свой 100-й матч за «Шахтёр».

По итогам 2017 года бразилец был признан лучшим игроком года в составе «горняков».

Успешная игра южноамериканца заинтересует многие клубы, не только в Украине, но и в ведущих футбольных лигах Европы, которые начнут проявлять интерес к натурализованному украинцу с 2016 года. В 2019 году к Марлосу снова проявляли интерес клубы итальянской Серии А.

12 декабря 2021 года «Шахтер» сообщил, что Марлос завершает выступления за клуб в связи с истечением срока контракта 31 декабря 2021 года. Суммарно Марлос за «Шахтер» сыграл во всех турнирах 287 матчей и забил 74 гола.

2 февраля 2022 года подписал контракт с бразильским клубом «Атлетико Паранаэнсе».

Карьера в сборной 
С 2016 года Федерация футбола Украины проявляла заинтересованность в натурализации Марлоса

28 сентября 2017 года Марлос получил украинское гражданство.

30 сентября 2017 года стало известно о том, что Марлос получил вызов в сборную Украины. 6 октября 2017 года дебютировал в составе сборной Украины в матче со сборной Косово, заменив в перерыве Артёма Кравца.

1 июня 2021 года был включен в официальную заявку сборной Украины главным тренером Андреем Шевченко для участия в матчах чемпионата Европы 2020 года.

19 августа 2021 года принял решение завершить карьеру в сборной в связи с осложнениями после операции на опорно-двигательном аппарате.

Матчи за сборную Украины 

Итого: сыграно матчей: 11 / забито голов: 0; победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1.

Достижения

Командные 
 Победитель Серии В чемпионата Бразилии: 2007
 Победитель Лиги Паранаэнсе: 2008
 Бронзовый призёр чемпионата Бразилии: 2009
 Чемпион Украины (4): 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
 Серебряный призёр чемпионатов Украины (3): 2014/15, 2015/16, 2020/21
 Обладатель Кубка Украины (4): 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
 Обладатель Суперкубка Украины (4): 2014, 2015, 2017, 2021

Личные 
 Обладатель «Золотого мяча Украины» (лучший футболист Премьер-лиги по версии УПЛ): 2017.
 Лучший игрок чемпионата Украины (по версии интернет-издания «Команда 1»): 2018.
 Лучший игрок сборной Украины в Лиге наций (по оценкам «InStat»): 2018.

Статистика 
 на 04 июля 2019

 1  Игры и голы в других турнирах, включая чемпионат штата Сан-Паулу и Национальные Суперкубки.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Металлист»
 Профиль на официальном сайте ФК «Шахтёр»

Футболисты Бразилии
Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК «Коритиба»
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Атлетико Паранаэнсе»